В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хатчинсон ():

 округ Хатчинсон — в штате Техас
 округ Хатчинсон — в штате Южная Дакота